Бел може да се отнася за накое от следните понятия.

Митология 
 Бел - върховен шумеро-акадски бог от акадския период
 Бел – елинистично обозначение на финикийския бог Баал
 Бел () – в древногръцката митология е син на Алкея, баща на вавилонския цар Нин
 Бел () – в древногръцката митология е асирийски цар, дядо на асирийския върховен бог и цар Ашур
 Бел () – според Вергилий е цар на Сидон (баща на Дидона и Паламеда), който завладява Кипър

Топоними 
 Бел – река в Канада, провинция Квебек
 Бел – град в щата Калифорния, САЩ
 Бел – окръг в щата Кентъки, САЩ
 Бел – окръг в щата Тексас, САЩ

Други 
 бел (диалектно) – права лопата